The Woman in the Window (1944),  een Amerikaanse film noir geregisseerd door Fritz Lang
 The Woman in the Window (2021), een Amerikaanse mysterythriller geregisseerd door Joe Wright